Coren (gemeente), een gemeente in Frankrijk
Coren (voornaam), een jongensvoornaam (soms ook een meisjesnaam) van Latijnse oorsprong